Collana bezeichnet die folgenden geographischen Orte in Bolivien:
 Collana, Stadt in der Provinz Aroma im Departamento La Paz
 Collana (Ayo Ayo), Ortschaft im Municipio Ayo Ayo im Departamento La Paz
 Santiago de Collana, Ortschaft im Municipio Mecapaca im Departamento La Paz
 Municipio Collana, Landkreis in der Provinz Aroma im Departamento La Paz